Krieger (sobrenome) — oriundo Alemanha
 Krieger - EP de estréia da banda alemã Null Positiv

Pessoas 
 Andreas Krieger — antes chamado de Heidi Krieger, atleta da República Democrática Alemã
 Bia Krieger — cantora brasileira
 Edino Krieger — compositor brasileiro
 Edu Krieger — compositor, instrumentista e cantor brasileiro
 Murilo Krieger — padre dehoniano e arcebispo católico brasileiro
 Robby Krieger — guitarrista rock estadunidense
 Rodolfo Krieger — baixista brasileiro da banda Cachorro Grande
 Daniel Krieger — político brasileiro
 Eduardo Moacyr Krieger — médico e fisiologista brasileiro
 Ali Krieger — futebolista estadunidense que atua como defensora
 Eduard Krieger — futebolista austríaco
 Johann Krieger — cantor, compositor e organista da Alemanha
 Wolfgang Krieger — matemático alemão, especialista em análise
 Kristie Macosko Krieger — produtora estadunidense
 Mike Krieger — engenheiro de software e empresário brasileiro, mais conhecido como o cofundador do Instagram
 Ricardo Krieger — artista plástico brasileiro
 Kelso Krieger — engenheiro e empresario brasileiro
Emerson Krieger - engenheiro eletricista e espiritualista.

Ver também 
 .kkrieger

Desambiguações de sobrenomes